Лига чемпионов УЕФА 2007/08 — 16-й розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА и 53-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов. Финал прошёл 21 мая 2008 года на стадионе Лужники в Москве. Победителем стал «Манчестер Юнайтед», обыгравший в финале «Челси» в серии послематчевых пенальти со счётом 6:5 (игровое время матча завершилось со счётом 1:1).

В этом розыгрыше Лиги чемпионов был превзойден рекорд самой разгромной победы — английский «Ливерпуль» одолел в своих стенах турецкий «Бешикташ» со счётом 8:0.

Сводная таблица

Участники 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2007/2008 (составы)

В розыгрыше Лиги Чемпионов 2007/08 участвуют 76 команд из 53 ассоциаций УЕФА. Каждая ассоциация имеет право представить на участие в розыгрыше определённое количество команд в соответствии с коэффициентом после еврокубкового сезона 2005/06 каждой из ассоциаций:
 Ассоциации, занявшие места с 1 по 3 (Испания, Италия и Англия): 4 команды
 Ассоциации, занявшие места с 4 по 6 (Франция, Германия и Португалия): 3 команды
 Ассоциации, занявшие места с 7 по 15 (Нидерланды, Греция, Россия, Румыния, Шотландия, Бельгия, Украина, Чехия и Турция): 2 команды
 Ассоциации, занявшие места с 16 по 53: 1 команда
Первый квалификационный раунд
 28 чемпионов ассоциаций, занявших места с 25 по 53
Второй квалификационный раунд
 14 клубов, победивших в первом квалификационном раунде
 8 чемпионов ассоциаций 17-24 мест (Болгария, Израиль, Норвегия, Австрия, Сербия, Польша, Дания и Венгрия)
 6 клубов, занявшие вторые места в ассоциациях 10-15 мест
Третий квалификационный раунд
 14 клубов, победивших во втором квалификационном раунде
 7 чемпионов ассоциаций 10-16 мест
 3 клуба, занявшие вторые места в ассоциациях 7-9 мест
 6 клубов, занявшие третьи места в ассоциациях 1-6 мест
 2 клуба, занявшие четвёртые места в ассоциациях 1 и 3 мест (Испания и Англия)
 Милан, занявший 4 место в Чемпионате Италии по футболу 2006—2007, как победитель Лиги Чемпионов 2006—2007, автоматически попал в групповую стадию
Групповой этап
 1 действующий обладатель Лиги Чемпионов
 16 клубов, победивших во третьем квалификационном раунде
 9 чемпионов ассоциаций 1-9 мест
 6 клубов, занявшие вторые места в ассоциациях 1-6 мест
Плей-офф
 16 команд, занявших первые и вторые места на групповом этапе

Список клубов-участников

Расписание

Квалификация

Первый квалификационный раунд 
Первые матчи первого раунда прошли 17/18 июля 2007 года, ответные прошли 24/25 июля 2007 года.

|}

Второй квалификационный раунд 
Первые матчи второго раунда прошли 31 июля/1 августа 2007 года, ответные прошли 7/8 августа 2007 года.

|}

Третий квалификационный раунд 
Первые матчи третьего раунда прошли 14/15 августа 2007 года, ответные прошли 28/29 августа 2007 года. Победители этого раунда вышли в групповой этап Лиги чемпионов, проигравшие начали участие в Кубке УЕФА 2007/2008 с первого раунда. Ответный матч АЕК—"Севилья" был перенесён на 3 сентября в связи со смертью игрока испанского клуба Антонио Пуэрты.
 

|}

Групповой этап

Календарь 

1 Шестой игровой день в группе D состоялся 4 декабря в связи с участием Милана в Клубном чемпионате мира в Японии 13 и 16 декабря.

Следующие команды автоматически квалифицировались в групповой этап Лиги чемпионов 2007/2008.
  Милан (Обладатель титула чемпиона)
  Барселона
  Интер
  Реал Мадрид
  Манчестер Юнайтед
  Челси
  Лион
  Порту
  ПСВ
  Рома
  Шальке 04
  Штутгарт
  ЦСКА Москва
  Спортинг Лиссабон
  Марсель
  Олимпиакос

Жеребьёвка 
Жеребьёвка прошла 30 августа 2007 года в Монако.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

1/8 финала 
Первые матчи были сыграны 19/20 февраля 2008 года. Ответные — 4/5 марта. Матч Интер — Ливерпуль был проведён 11 марта.

|}

Четвертьфиналы 
Первые матчи были сыграны 1/2 апреля 2008 года. Ответные — 8/9 апреля.

|}

Полуфиналы 
Первые матчи были сыграны 22/23 апреля 2008 года. Ответные — 29/30 апреля.

|}

Финал 

Финал Лиги Чемпионов розыгрыша 2007/08 состоялся 21 мая 2008 года в Москве на БСА «Лужники».

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Лига чемпионов 2007/08 на сайте УЕФА
 Матчи Лиги чемпионов 2007/08
 Лига чемпионов 2007/08 на сайте «Спорт-Экспресс»
 Статистика Еврокубков сезона 2007/08 на сайте RSSSF

2007
Европейский футбол в сезоне 2007/2008
Лига чемпионов УЕФА 2007/2008